Miejscowości w USA:
 Stoneham – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Oxford
 Stoneham – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
Gminy w USA:
 Stoneham (ang. Stoneham Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Oxford
 Stoneham (ang. Stoneham Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
 Stoneham (ang. Stoneham Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Chippewa
Inne:
 Stoneham – miejscowość w Kanadzie, w stanie Quebec